SCD steht als Abkürzung für:

 Schnyder Cristalline Corneal Dystrophy, siehe Schnyder-Hornhautdystrophie
 Scottish Country Dance, schottischer Gesellschaftstanz
 Slowly Changing Dimensions, Begriff aus dem Data-Warehousing, einem EDV-Teilgebiet
 Specific carbohydrate diet, siehe Spezielle Kohlenhydrat-Diät
 Strictly Come Dancing, britische Fernsehsendung
 Sudden Cardiac Death, siehe Plötzlicher Herztod
 Syria Civil Defence, siehe Syrischer Zivilschutz (Weißhelme)
 Associated Aviation, nigerianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Sc.D. steht für:
 Scientiæ Doctor, ein Doktorgrad in englischsprachigen Ländern, siehe Doctor of Science

Abkürzung